

Населені пункти та їхні частини
 Тшаскі — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тшаскі — село в гміні Трошин Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Тшаскі — село в гміні Бежунь Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Тшаскі — село в гміні Цехановець Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Тшаскі — село в гміні Пшитули Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Тшаскі — колонія в гміні Ресько Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Тшаскі — осада в гміні Здуни Кротошинського повіту Великопольського воєводства

Примітки